Blankenheim peut faire référence à :

Toponyme 
 Blankenheim, commune allemande de l'arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud, en Saxe-Anhalt ;
 Blankenheim, commune allemande de l'arrondissement d'Euskirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Blankenheim, quartier de la ville de Bebra, en Hesse.

Patronyme 
 Toni Blankenheim chanteur d'opéra allemand.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme